Гран-при Детройта 1985 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1985 года. Прошёл в Детройте, США. Соревнования состоялись 23 июня 1985 года.

Гонка 

|}

 Последний очковый финиш моторов Ford-Cosworth DFV в Формуле-1.

Источники 
 Innes Ireland (October, 1985). «4th Detroit Grand Prix: Look Out, Williams Is Back». Road & Track, 158—162.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Детройта